Eredivisie 2019/20 (mannenvoetbal)
 Eredivisie 2019/20 (vrouwenvoetbal)